Этот список содержит основную информацию о графических процессорах NVIDIA серии GeForce и видеокартах, построенных на официальных спецификациях NVIDIA.

Замечания о версиях DirectX
Версия DirectX обозначает ключевую доступную особенность.
 DirectX 6.0 — мультитекстурирование
 DirectX 7.0 — аппаратная поддержка преобразований, обрезания и освещения
 DirectX 8.0 — шейдерная модель 1.1
 DirectX 8.1 — пиксельные шейдеры 1.4 и вершинные шейдеры 1.1
 DirectX 9.0 — шейдерная модель 2.0
 DirectX 9.0b — пиксельные шейдеры 2.0b и вершинные шейдеры 2.0
 DirectX 9.0c — шейдерная модель 3.0
 DirectX 9.0L — версия DirectX 9.0 для Windows Vista
 DirectX 10 — шейдерная модель 4.0 (только Windows Vista, Windows 7)
 DirectX 10.1 — шейдерная модель 4.1 (только Windows Vista, Windows 7)
 DirectX 11 — шейдерная модель 5.0 (только Windows Vista, Windows 7)
 DirectX 11.1 — шейдерная модель 5.1 (только Windows Vista, Windows 7)
 DirectX 11.3/DirectX 12 — шейдерная модель 5.1 (только Windows 10).

Замечания о версиях OpenGL
Версия OpenGL обозначает то, какие операции графического ускорения поддерживает данная графическая карта.
 OpenGL 1.1 — объекты текстур 
 OpenGL 1.2 — 3D-текстуры, форматы BGRA и упакованных пикселей
 OpenGL 1.3 — мультитекстурирование, мультисемплинг, сжатие текстур
 OpenGL 1.4 — текстуры глубины 
 OpenGL 1.5 — VBO, Occlusion Querys
 OpenGL 2.0 — GLSL 1.1, MRT,  текстуры с размерами, не являющимися степенью двойки, Point Sprites, Two-sided stencil
 OpenGL 2.1 — GLSL 1.2, Pixel Buffer Object (PBO), текстуры sRGB 
 OpenGL 3.0 — GLSL 1.3, Массивы текстур, условный рендеринг  , FBO
 OpenGL 3.1 — GLSL 1.4, Instancing, Texture Buffer Object, Uniform Buffer Object, Primitive restart
 OpenGL 3.2 — GLSL 1.5, Geometry Shader, Multi-sampled textures
 Buffer Object: FBO (Frame), VBO (Vertex), PBO (Pixel), Texture, Uniform
 OpenGL 4.0 — GLSL 4.00, тесселяция на GPU, шейдеры с 64-битной точностью.

Расшифровка обозначений в полях таблицы
Поля таблицы, перечисленные ниже, обозначают следующее:

 Модель — рыночное название для графического процессора (ГП), присвоенное nVidia.
 Год(дата) — год (дата) выпуска процессора.
 Кодовое имя — внутреннее имя процессора в процессе разработки (обычно обозначается именем вида NVXY и позже GXY, где X обозначает серийный номер поколения, а Y — этап проекта для этого поколения.
 Техпроцесс — средний размер элементарных компонентов процессора.
 Шина — шина, по которой графический процессор подключён к системе (обычно слот расширения, такой как PCI, AGP или PCI-Express).
 Макс. объём памяти — максимальное количество памяти, которое может использоваться процессором.
 Частота ядра — максимальная фабричная частота ядра (так как некоторые производители графических карт могут её увеличивать или уменьшать, эта частота всегда является официально специфицированной nVidia).
 Частота памяти — максимальная фабричная частота работы с памятью (так как некоторые производители графических карт могут её увеличивать или уменьшать, эта частота всегда является официально специфицированной nVidia).
 Конвейеры x TMU x VPU — список, состоящий из количества пиксельных конвейеров, текстурных обработчиков (на каждый конвейер) и вершинных обработчиков в процессоре. В поздних моделях шейдеры интегрированы в унифицированную шейдерную архитектуру, в результате любой шейдер может выполнять любую из трёх перечисленных функций. Графические процессоры с ограниченным функционированием обработчика T&L обозначаются, как имеющие 0.5 VPU.
 SPU x TAU x ROP — список, состоящий из количества шейдерных процессоров, обработчиков текстурных адресов (общее количество) и операторов растеризации (общее количество) в процессоре.
 Скорость заполнения — максимальная теоретически доступная скорость заполнения (филрейт) в текстурированных пикселях в секунду. Это количество в основном используется как «максимальная пропускная способность» для графического процессора и в основном более высокая скорость заполнения характеризует более мощные (и быстрые) ГП.
 Пропускная способность памяти — максимальная теоретическая пропускная способность процессора, работающего на фабричной частоте с фабричной разрядностью шины (здесь ГБ=109 байт).
 Тип шины памяти — тип используемой шины памяти.
 Ширина шины памяти — максимальная используемая ширина шины памяти в битах. Это всегда фабричная ширина шины.
 Direct X — максимальная полностью поддерживаемая версия Direct3D.
 Open GL — максимальная полностью поддерживаемая версия OpenGL.
 Особенности — дополнительные особенности.

Сравнительная таблица: десктопные графические процессоры

До GeForce
 1 Вершинных шейдеров : Пиксельных шейдеров : Текстурных блоков : Блоков растеризации

GeForce series
 1 Вершинных шейдеров : Пиксельных шейдеров : Текстурных блоков : Блоков растеризации

GeForce 2 Series 
 1 Вершинных шейдеров : Пиксельных шейдеров : Текстурных блоков : Блоков растеризации
 2 GeForce2 Ti VX никогда не представлялся официально, хотя это — не что иное, как GeForce2 Ti со сниженной частотой.

GeForce 3 Series 
 1 Вершинных шейдеров : Пиксельных шейдеров : Текстурных блоков : Блоков растеризации

GeForce 4 Series 
 1 Вершинных шейдеров : Пиксельных шейдеров : Текстурных блоков : Блоков растеризации

AGP 3.0 обозначает понижение напряжения и увеличение максимальной теоретической полосы пропускания (доступные скорости 4X и 8X, вместо 2X и 4X); сами ядра не имели никаких изменений (от NV17 до NV18 или NV25 к NV28). Кроме увеличенной тактовой частоты и уменьшенного напряжения колебания сигнала (от 1.5 V к 0.8 V), AGP 3.0 все ещё поддерживает sideband адресацию (позднее добавлена к спецификациям AGP 1.0, увеличила практическую пропускную способность), и быструю запись (в спецификациях AGP 2.0, данные прямо записываются в памяти видеокарты).

GeForce 5 Series 
 1 Вершинных шейдеров : Пиксельных шейдеров : Текстурных блоков : Блоков растеризации
 * NV31, NV34 и NV36 используют 2x2 конвейерный дизайн, выполняя вертексный шейдер, в остальных случаях используют 4x1 конвейерный дизайн.
 ** GeForce FX series имеют ограниченную поддержку OpenGL 2.1 (с последним драйвером Windows XP, выпущенным для этого, 175.19).

GeForce 6 Series 
 1 Вершинных шейдеров : Пиксельных шейдеров : Текстурных блоков : Блоков растеризации
 2 Графическая карта, поддерживающая TurboCache в размер памяти входит полная память (VRAM + System RAM), иначе входит только VRAM

GeForce 7 Series 
 1 Вершинных шейдеров : Пиксельных шейдеров : Текстурных блоков : Блоков растеризации
 2 Для графической карты, поддерживающей TurboCache в размер памяти входит полная память (VRAM + System RAM), иначе входит только VRAM

GeForce 8 Series 
 1 Унифицированных шейдерных процессоров : Текстурных блоков : Блоков растеризации
 2 Полный G80 содержит 32 блока адресации текстур и 64 блока фильтрации текстур, в отличие от G92, который содержит 64 блока адресации текстур и 64 блока фильтрации текстур
 3 С этих видеокарт начинается поддержка OpenGL 3.3.

GeForce 9 Series 
 1 Унифицированных шейдерных процессоров : Текстурных блоков : Блоков растеризации

GeForce 100 Series 
 1 Унифицированных шейдерных процессоров : Текстурных блоков : Блоков растеризации

GeForce 200 Series 
 1 Потоковый процессор : Текстурный блок : Блок растеризации

GeForce 300 Series 
 1 Унифицированных шейдерных процессоров : Текстурных блоков : Блоков растеризации
 2 Каждый потоковый мультипроцессор(SM) в GPU архитектуры G80/GT200 содержит 8 шейдерных процессоров(SP) и 2 блока специализированных функций(SFU). Каждый SP может выполнять до двух операций MAD(ADD+MUL) одинарной точности за такт, а каждый SFU до четырёх операций за такт (эти блоки также могут обрабатывать одно умножение одинарной точности с плавающей запятой за такт). Пиковое соотношение операций выполняемыми SP к операциям выполняемыми SFU 2:1. Теоретическая суммарная производительность [FLOPSsp+sfu, GFLOPS] блоков SP и SFU рассчитывается по формуле:FLOPSsp+sfu ≈ f × n × 3 , где [n] — количество SP, [f, GHz] — их частота. Аналогичная формула: FLOPSsp+sfu ≈ f × m × (8 SPs × 2 (MAD) + 4 × 2 SFUs), где [m] — количество SM.

GeForce 400 Series 
 Унифицированных шейдерных процессоров : Текстурных блоков : Блоков растеризации
 Каждый потоковый мультипроцессор (SM) в GPU архитектуры GF100 содержит 32 шейдерных процессора (SP) и 4 блока специализированных функций(SFU).
 Каждый потоковый мультипроцессор (SM) в GPU архитектуры GF104/GF106/GF108 содержит 48 шейдерных процессоров (SP) и 8 блоков специализированных функций(SFU). Каждый SP может выполнять до двух операций FMA (Fused ADD+MUL) одинарной точности за такт, а каждый SFU до четырёх операций за такт. Пиковое соотношение операций выполняемыми SP к операциям выполняемыми SFU: для GF100 SFU 4:1, для GF104/106/108 3:1.
 Теоретическая производительность [FLOPSsp+sfu, GFLOPS] блоков SP рассчитывается по формуле:FLOPSsp ≈ f × n × 2 , где [n] — количество SP [f, GHz] — их частота. Аналогичная формула: для GF100 FLOPSsp ≈ f × m × (32 SPs × 2 (FMA), для GF104/106/108 FLOPSsp ≈ f × m × (48 SPs × 2(FMA)), где [m] — количество SM. Полную производительность GPU можно рассчитать по формуле: для GF100 FLOPSsp ≈ f × m ×(32 SPs × 2(FMA)+ 4 × 4 SFUs), для GF104/106/108 FLOPSsp ≈ f × m × (48 SPs × 2(FMA) + 4 × 8 SFUs) или для GF100 FLOPSsp ≈ f × n × 2.5, для GF104/106/108 FLOPSsp ≈ f × n × 8 / 3.

GeForce 500 Series 
 1 Унифицированных шейдерных процессоров : Текстурных блоков : Блоков растеризации
 2 Каждый потоковый мультипроцессор(SM) в GPU архитектуры GF110 содержит 32 шейдерных процессора(SP) и 4 блока специализированных функций(SFU). Каждый SP может выполнять до двух операций FMA(Fused ADD+MUL) одинарной точности за такт, а каждый SFU — до четырёх операций за такт. Пиковое соотношение операций выполняемыми SP к операциям выполняемыми SFU: для GF100 SFU 4:1. Теоретическая производительность [FLOPSsp+sfu, GFLOPS] блоков SP рассчитывается по формуле:FLOPSsp ≈ f × n × 2 , где [n] — количество SP [f, GHz] — их частота. Аналогичная формула: для GF110 FLOPSsp ≈ f × m × (32 SPs × 2 (FMA), где [m] — количество SM. Полную производительность GPU можно рассчитать по формуле: для GF110 FLOPSsp ≈ f × m × (32 SPs × 2(FMA) + 4 × 4 SFUs) или для GF110 FLOPSsp ≈ f × n × 2.5.

GeForce 600 Series
 1 Унифицированных шейдерных процессоров : Текстурных блоков : Блоков растеризации
 2 GeForce 605 (OEM) — переименованная GeForce 510.
 3 GeForce GT 610 — переименованная GeForce GT 520.
 4 GeForce GT 620 (OEM) — переименованная GeForce GT 520.
 5 GeForce GT 620 — переименованная GeForce GT 530.
 6 GeForce GT 630 (DDR3) — переименованная GeForce GT 440 (DDR3).
 7 GeForce GT 630 (GDDR5) — переименованная GeForce GT 440 (GDDR5).
 8 GeForce GT 640 (OEM) — переименованная GeForce GT 545 (DDR3).
 9 GeForce GT 645 (OEM) — переименованная GeForce GTX 560 SE.

GeForce 700 Series 
 1 Унифицированных шейдерных процессоров : Текстурных блоков : Блоков растеризации
 2 Скорость заполнения пикселей рассчитывается умножением количества блоков растеризации () на базовую тактовую частоту ядра.
 3 Скорость заполнения текстур рассчитывается умножением количества текстурных блоков () на базовую тактовую частоту ядра.
 4 Производительность в FLOPS одинарной точности (32 бита) равна произведению количества шейдерных процессоров и двух, умноженному на базовую частоту ядра ( ≈  × 2 × ).
 5 Производительность GTX Titan в операциях над 64-битными числами составляет 1/3 от его производительности при работе над 32-битными, тогда как для прочих чипов на базе Kepler это соотношение равно 1/24.

GeForce 900 Series 
 1 Унифицированных шейдерных процессоров : Текстурных блоков : Блоков растеризации
 2 Скорость заполнения пикселей рассчитывается умножением количества блоков растеризации () на максимальную тактовую частоту ядра.
 3 Скорость заполнения текстур рассчитывается умножением количества текстурных блоков () на максимальную тактовую частоту ядра.
 4 Производительность в FLOPS одинарной точности (32 бита) равна произведению количества шейдерных процессоров и двух, умноженному на максимальную частоту ядра ( ≈  × 2 × ).
 5 Производительность в операциях над 64-битными числами для чипов на базе «Maxwell» составляет 1/32 от его производительности при работе над 32-битными.
 6 SLI поддерживает подключение до 4 графических процессоров одинаковых карт для конфигурации 4-Way SLI. То есть, 4-way SLI включает поддержку 3-way SLI и 2-way SLI, однако двухчиповые карты уже сконфигурированы в 2-way SLI, поэтому они поддерживают 4-way SLI с одинаковыми двухчиповыми картами, но не поддерживает 3 -way SLI.
 7 В связи с отключением одного или более блока кэша L2/ROP блоков без отключения контроллеров памяти, изначально подключенных к отключенным блокам, память была сегментирована. Для достижения пиковой скорости из одного блока должно производиться чтение, в другой — запись.
 8 Видеокарты серии GTX 950—980 TI. Titan X. всех дочерних производителей (Asus, Gigabyte, Zotac, KFA, Palit.) не являются средством шифрования и криптографии. Не могут участвовать в построении станций шифрования.
 9 Является инновационной функцией масштабирования — общая графика в компьютере, более мощные технологии, то NVIDIA ® SLI ™ получит выгоду от увеличения пропускной способности шины архитектуры PCI экспресс ™решения, оборудование и программное обеспечение. Интеллектуальное программное обеспечение, которое позволяет множественные графические процессоры NVIDIA

GeForce 10 Series 
 1 Унифицированных шейдерных процессоров : Текстурных блоков : Блоков растеризации
 2 Скорость заполнения пикселей рассчитывается умножением количества блоков растеризации () на тактовую частоту ядра. В реальных условиях тактовая частота ядра держится на максимальной частоте, но у 1000 Series видеокарт NVIDIA частота ядра без разгона может превышать даже паспортную максимальную частоту.(максимальная тактовая частота * кол-во блоков растеризации)
 3 Скорость заполнения текстур рассчитывается умножением количества текстурных блоков () на тактовую частоту ядра. В реальных условиях тактовая частота ядра держится на максимальной частоте. (максимальная тактовая частота * кол-во блоков текстурных блоков)
 4 Производительность в FLOPS одинарной точности (32 бита) равна произведению количества шейдерных процессоров и двух, умноженному на максимальную частоту ядра ( ≈  × 2 × ).
 5 Производительность в FLOPS двойной точности (64-бит) равна 1/XXFP32 У «xxxx». В других видеокартах на этой архитектуре производительность FP64 может быть другой.

GeForce 16 Series 

 1 Унифицированных шейдерных процессоров : Текстурных блоков : Блоков растеризации
 2 Скорость заполнения пикселей рассчитывается умножением количества блоков растеризации (англ. Raster Operations Pipeline, ROP) на тактовую частоту ядра. В реальных условиях тактовая частота ядра держится на максимальных значениях(Boost). (максимальная тактовая частота * кол-во блоков растеризации).
 3 Скорость заполнения текстур рассчитывается умножением количества текстурных блоков (англ. Texture Mapping Unit, TMU) на тактовую частоту ядра. В реальных условиях тактовая частота ядра держится на максимальных значениях(Boost). (максимальная тактовая частота * кол-во текстурных блоков)
 4 Пропускная способность памяти (псп) рассчитывается по формуле: Частота памяти * разрядность шины / 8. (8 — переводной коэффициент из бит в Байты)
 5 Производительность в FLOPS одинарной точности (32 бита) равна произведению количества шейдерных процессоров и двух, умноженному на максимальную частоту шейдера. Если не указана максимальная частота шейдера, умножайте на максимальную частоту ядра (FP32 ≈ USPs × 2 × GPU Clock speed).
 6 Производительность в FLOPS двойной точности (64-бит) равна 1/XXFP32 У «xxxx». В других видеокартах на этой архитектуре производительность FP64 может быть другой.

GeForce 20 Series 

 1 Унифицированных шейдерных процессоров : Текстурных блоков : Блоков растеризации
 2 Скорость заполнения пикселей рассчитывается умножением количества блоков растеризации (англ. Raster Operations Pipeline, ROP) на тактовую частоту ядра. В реальных условиях тактовая частота ядра держится на максимальных значениях(Boost). (максимальная тактовая частота * кол-во блоков растеризации).
 3 Скорость заполнения текстур рассчитывается умножением количества текстурных блоков (англ. Texture Mapping Unit, TMU) на тактовую частоту ядра. В реальных условиях тактовая частота ядра держится на максимальных значениях(Boost). (максимальная тактовая частота * кол-во текстурных блоков)
 4 Пропускная способность памяти (псп) рассчитывается по формуле: Частота памяти * разрядность шины / 8. (8 — переводной коэффициент из бит в Байты)
 5 Производительность в FLOPS одинарной точности (32 бита) равна произведению количества шейдерных процессоров и двух, умноженному на максимальную частоту шейдера. Если не указана максимальная частота шейдера, умножайте на максимальную частоту ядра (FP32 ≈ USPs × 2 × GPU Clock speed).
 6 Производительность в FLOPS двойной точности (64-бит) равна 1/XXFP32 У «xxxx». В других видеокартах на этой архитектуре производительность FP64 может быть другой.
GeForce 30 Series

Таблица вычислительных возможностей (compute capability) 

Подробнее на странице CUDA.

Сравнительная таблица: мобильные графические процессоры

GeForce 2 Go series 
GeForce 2 Go series для ноутбуков.
 1 Вершинных шейдеров : Пиксельных шейдеров : Текстурных блоков : Блоков растеризации

GeForce 4 Go series 
GeForce 4 Go series для ноутбуков.
 1 Вершинных шейдеров : Пиксельных шейдеров : Текстурных блоков : Блоков растеризации

GeForce FX Go 5 (Go 5xxx) series 
GeForce FX Go 5 series для ноутбуков.
 1 Вершинных шейдеров : Пиксельных шейдеров : Текстурных блоков : Блоков растеризации
 * NV31, NV34 и NV36 используют 2x2 конвейерный дизайн, выполняя вертексный шейдер, в остальных случаях используют 4x1 конвейерный дизайн.
 ** GeForce FX series имеют ограниченную поддержку OpenGL 2.1 (с последним драйвером Windows XP, выпущенным для этого, 175.19).

GeForce Go 6 (Go 6xxx) series 
GeForce Go 6 series для ноутбуков.
 1 Вершинных шейдеров : Пиксельных шейдеров : Текстурных блоков : Блоков растеризации
 2 Для графической карты, поддерживающей TurboCache в размер памяти входит полная память (VRAM + System RAM), иначе входит только VRAM

GeForce Go 7 (Go 7xxx) series 
GeForce Go 7 series для ноутбуков.
 1 Вершинных шейдеров : Пиксельных шейдеров : Текстурных блоков : Блоков растеризации
 2 Для графической карты, поддерживающей TurboCache, в размер памяти входит полная память (VRAM + System RAM), иначе входит только VRAM

GeForce 8M (8xxxM) series 
GeForce 8M series для ноутбуков.
 1 Унифицированных шейдерных процессоров : Текстурных блоков : Блоков растеризации

GeForce 9M (9xxxM) series 
GeForce 9M series для ноутбуков.
 1 Унифицированных шейдерных процессоров : Текстурных блоков : Блоков растеризации

GeForce 100M (1xxM) series 
GeForce 100M series для ноутбуков.
 1 Унифицированных шейдерных процессоров : Текстурных блоков : Блоков растеризации
 2 103M, 105M, 110M, 130M переименованные GPU, то есть используются те же самые ядра GPU предыдущего поколения, 9M, с обещанной оптимизацией на других особенностях

GeForce 200M (2xxM) series 
GeForce 200M series для ноутбуков.
 1 Унифицированных шейдерных процессоров : Текстурных блоков : Блоков растеризации

GeForce 300M (3xxM) series 
GeForce 300M series для ноутбуков.
 1 Унифицированных шейдерных процессоров : Текстурных блоков : Блоков растеризации
 2 Каждый потоковый мультипроцессор(SM) в GPU архитектуры G80/GT200 содержит 8 шейдерных процессоров(SP) и 2 блока специализированных функций(SFU). Каждый SP может выполнять до двух операций MAD(ADD+MUL) одинарной точности за такт, а каждый SFU — до четырёх операций за такт (эти блоки также могут обрабатывать одно умножение одинарной точности с плавающей запятой за такт). Пиковое соотношение операций выполняемыми SP к операциям выполняемыми SFU 2:1. Теоретическая суммарная производительность [FLOPSsp+sfu, GFLOPS] блоков SP и SFU рассчитывается по формуле:FLOPSsp+sfu ≈ f × n × 3 , где [n] — количество SP, [f, GHz] — их частота. Аналогичная формула: FLOPSsp+sfu ≈ f × m × (8 SPs × 2 (MAD) + 4 × 2 SFUs), где [m] — количество SM.

GeForce 400M (4xxM) series 
GeForce 400M series для ноутбуков.
 1 Унифицированных шейдерных процессоров : Текстурных блоков : Блоков растеризации
 2 Каждый потоковый мультипроцессор(SM) в GPU архитектуры GF100 содержит 32 шейдерных процессора(SP) и 4 блока специализированных функций(SFU). Каждый потоковый мультипроцессор(SM) в GPU архитектуры GF104/GF106/GF108 содержит 48 шейдерных процессоров(SP) и 8 блоков специализированных функций(SFU). Каждый SP может выполнять до двух операций FMA(Fused ADD+MUL) одинарной точности за такт, а каждый SFU — до четырёх операций за такт. Пиковое соотношение операций выполняемыми SP к операциям выполняемыми SFU: для GF100 SFU 4:1, для GF104/106/108 3:1. Теоретическая производительность [FLOPSsp+sfu, GFLOPS] блоков SP рассчитывается по формуле:FLOPSsp ≈ f × n × 2 , где [n] — количество SP [f, GHz] — их частота. Аналогичная формула: для GF100 FLOPSsp ≈ f × m × (32 SPs × 2 (FMA), для GF104/106/108 FLOPSsp ≈ f × m × (48 SPs × 2(FMA)), где [m] — количество SM. Полную производительность GPU можно рассчитать по формуле: для GF100 FLOPSsp ≈ f × m ×(32 SPs × 2(FMA)+ 4 × 4 SFUs), для GF104/106/108 FLOPSsp ≈ f × m × (48 SPs × 2(FMA) + 4 × 8 SFUs) или для GF100 FLOPSsp ≈ f × n × 2.5, для GF104/106/108 FLOPSsp ≈ f × n × 8 / 3.
 3 Каждый SM в GF100 также содержит 4 блока адресации текстур и 16 блоков фильтрации текстур. Всего для GF100 c 16 SM получаем 64 блока адресации текстур и 256 блоков фильтрации текстур. Каждый SM в GF104/GF106/108 также содержит 8 блоков адресации текстур и 32 блока фильтрации текстур. Каждый SM в GF104/GF106/108 также содержит на один блок адресации текстур и 8 блоков фильтрации текстур. Всего для GF104 c 8 SM получаем 64 блока адресации текстур и 512 блоков фильтрации текстур. Всего для GF106 c 4 SM получаем 32 блока адресации текстур и 256 блоков фильтрации текстур. Всего для GF108 c 2 SM получаем 16 блоков адресации текстур и 128 блоков фильтрации текстур.

GeForce 500M (5xxM) series 
GeForce 500M series для ноутбуков.

 1 Унифицированных шейдерных процессоров : Текстурных блоков : Блоков растеризации

GeForce 600M (6xxM) series 
GeForce 600M series для ноутбуков.

 1 Унифицированных шейдерных процессоров : Текстурных блоков : Блоков растеризации
 1 Unified Shaders : Texture mapping units : Render output units

GeForce 700M (7xxM) series 
GeForce 700M series для ноутбуков.

 1 Унифицированных шейдерных процессоров : Текстурных блоков : Блоков растеризации
 2 Показатель вычислительной мощности получается путём умножения тактовой частоты шейдеров на количество ядер и количество инструкций, которое ядро способно выполнять за один цикл.

GeForce 800M (8xxM) series 
GeForce 800M series для ноутбуков

GeForce 900M (9xxM) series 
GeForce 900M series для ноутбуков
 1 Унифицированных шейдерных процессоров : Текстурных блоков : Блоков растеризации
 2 Скорость заполнения пикселей рассчитывается умножением количества блоков растеризации () на тактовую частоту ядра. В реальных условиях тактовая частота ядра держится на максимальных значениях(Boost). (максимальная тактовая частота * кол-во блоков растеризации). В это правило не входят GeForce GT 920M(Fermi 2.0) и GeForce GT 920M (Kepler 2.0). Почему???
 3 Скорость заполнения текстур рассчитывается умножением количества текстурных блоков () на тактовую частоту ядра. В реальных условиях тактовая частота ядра держится на максимальных значениях(Boost). (максимальная тактовая частота * кол-во текстурных блоков)
 4 Пропускная способность памяти (псп) находится по формуле: частота памяти * битность шины / 8. (8-переводной коэффициент из бит в Байты)
 5 Производительность в FLOPS одинарной точности (32 бита) равна произведению количества шейдерных процессоров и двух, умноженному на максимальную частоту шейдера. Если не указана максимальная частота шейдера, умножайте на максимальную частоту ядра ( ≈  × 2 × ).
 6 Производительность в FLOPS двойной точности (64-бит) равна 1/32FP32 У Maxwell,Maxwell2.0. 1/12FP у Fermi2.0. 1/3 у Kepler2.0.В других видеокартах на этих архитектурах производительность FP64 может быть другой. Например, gtx 590(Fermi2.0) FP64=1/8FP32

GeForce 10 Series (Notebooks) 
GeForce 10 Series для ноутбуков
 1 Унифицированных шейдерных процессоров : Текстурных блоков : Блоков растеризации
 2 Скорость заполнения пикселей рассчитывается умножением количества блоков растеризации () на тактовую частоту ядра. В реальных условиях тактовая частота ядра держится на максимальных значениях(Boost). (максимальная тактовая частота * кол-во блоков растеризации).
 3 Скорость заполнения текстур рассчитывается умножением количества текстурных блоков () на тактовую частоту ядра. В реальных условиях тактовая частота ядра держится на максимальных значениях(Boost). (максимальная тактовая частота * кол-во текстурных блоков)
 4 Пропускная способность памяти (псп) рассчитывается по формуле: Частота памяти * разрядность шины / 8. (8 — переводной коэффициент из бит в Байты)
 5 Производительность в FLOPS одинарной точности (32 бита) равна произведению количества шейдерных процессоров и двух, умноженному на максимальную частоту шейдера. Если не указана максимальная частота шейдера, умножайте на максимальную частоту ядра ( ≈  × 2 × ).
 6 Производительность в FLOPS двойной точности (64-бит) равна 1/32FP32 У Pascal. В других видеокартах на этой архитектуре производительность FP64 может быть другой.

GeForce MX100 (MX1xx) series 
GeForce MX100(MX1xx) series для ноутбуков
 1 Унифицированных шейдерных процессоров : Текстурных блоков : Блоков растеризации
 2 Скорость заполнения пикселей рассчитывается умножением количества блоков растеризации () на тактовую частоту ядра. В реальных условиях тактовая частота ядра держится на максимальных значениях(Boost). (максимальная тактовая частота * кол-во блоков растеризации).
 3 Скорость заполнения текстур рассчитывается умножением количества текстурных блоков () на тактовую частоту ядра. В реальных условиях тактовая частота ядра держится на максимальных значениях(Boost). (максимальная тактовая частота * кол-во текстурных блоков)
 4 Пропускная способность памяти (псп) рассчитывается по формуле: Частота памяти * разрядность шины / 8. (8 — переводной коэффициент из бит в Байты)
 5 Производительность в FLOPS одинарной точности (32 бита) равна произведению количества шейдерных процессоров и двух, умноженному на максимальную частоту шейдера. Если не указана максимальная частота шейдера, умножайте на максимальную частоту ядра ( ≈  × 2 × ).
 6 Производительность в FLOPS двойной точности (64-бит) равна 1/32FP32 У Maxwell и Pascal. В других видеокартах на этих архитектурах производительность FP64 может быть другой.

Quadro 
 1 Вертексный шейдер : Пиксельный шейдер : Текстурный блок : Блок растеризации
 2 Унифицированный шейдер (Вертексный шейдер/Геометрический шейдер/Пиксельный шейдер) : Текстурный блок : Блок растеризации

Quadro NVS 
 1 Вертексный шейдер : Пиксельный шейдер : Текстурный блок : Блок растеризации
 2 Унифицированный шейдер (Вертексный шейдер/Геометрический шейдер/Пиксельный шейдер) : Текстурный блок : Блок растеризации

Сравнительная таблица: графические процессоры для рабочих станций

Quadro 
 1 Вертексный шейдер : Пиксельный шейдер : Текстурный блок : Блок растеризации
 2 Унифицированный шейдер (Вертексный шейдер/Геометрический шейдер/Пиксельный шейдер) : Текстурный блок : Блок растеризации
 * NV31, NV34 и NV36 используют 2x2 конвейерный дизайн, выполняя вертексный шейдер, в остальных случаях используют 4x1 конвейерный дизайн.

Tesla 
 1Спецификации, не определённые NVIDIA, как предполагается, основаны на GeForce 8800GTX.
 2Спецификации, не определённые NVIDIA, как предполагается, основаны на GeForce GTX280
 3Спецификации, не определённые NVIDIA, как предполагается, основаны на GeForce 400 Series
 4С активированным ECC, доступная для пользователя память, составит 2.625 Гбайта на GPU для C2050, S2050 и 5.25 Гбайт на GPU для C2070, S2070.
 5 GF100 выполняет новую соединенную инструкцию умножения-сложения (FMA) для обоих 32-битных чисел одинарной точности с плавающей запятой и 64-битных чисел двойной точности с плавающей запятой (GT200 поддерживает инструкцию FMA только для чисел двойной точности). Разница мужду инструкциями FMA и MAD при выполнении операции вида A*B+C заключается в том, что FMA не округляет результат произведения перед суммированием, что даёт более точный результат.
FMA — Fused Multiply-Add
MAD — Multiply-Add

См. также 
 Список графических процессоров AMD
 Список графических процессоров Intel

Примечания

Ссылки 
 Nvidia
 

Списки микропроцессоров
Сравнительные списки